Ниже представлен список политических лидеров Корейской Народной Демократической Республики.

В конце Второй мировой войны Советский Союз освободил от Японской империи северную половину Кореи, а в 1946 году создал Временный народный комитет Северной Кореи под председательством Ким Ир Сена. 9 сентября 1948 года была провозглашена КНДР, которую также возглавлял Ким Ир Сен.

Верховными лидерами КНДР были Ким Ир Сен (титул — Великий Вождь, ), его сын Ким Чен Ир (титул — Великий руководитель, ) и его внук Ким Чен Ын (титул — Уважаемый высший руководитель, ). В этой роли они не занимали какую-либо соответствующую должность, хотя каждый из них был лидером Трудовой партии Кореи (ТПК). Несмотря на то, что присутствует вид династии, преемственность всё же неформальна.

Лидеры КНДР

Примечания 

Списки:КНДР
Титулы
Должности
Списки глав государств